Popo peut faire référence à :

Pseudonyme 
 Popó (1978-), Adilson Ferreira de Souza, footballeur brésilien.

Toponyme 
 Grand-Popo, une ville du Bénin ;
 Popo, diminutif de Popocatépetl, un volcan du Mexique.

Musique 
 Popo, une composition du trompettiste américain Shorty Rogers ;
 Grand Popo Football Club, un duo de musique électronique composé de Nicolas Errèra et Ariel Wizman ;
 Woki mit deim Popo (« Remue tes fesses »), chanson du duo autrichien Trackshittaz.

Divers 
 Mister Popo, un personnage du manga Dragon Ball ;
 Monsieur Popo, personnage récurrent du dessinateur belge Isaac Wens ;
 popo, un pot de chambre dans le langage enfantin ;
 popo, un excrément dans le langage enfantin ;
 POPO (), en programmation web, par analogie avec le .